Маргарет Корт була дворазовою чинною чемпіонкою, але цього разу не захищала свій титул. 

Біллі Джин Кінг виграла титул, у фіналі перемігши Розмарі Касалс з рахунком 6–4, 7–6 (5-2).

Це був перший турнір Великого шолома, на якому Кріс Еверт грала в основній сітці. Вона досягнула півфіналу. Вона змагатиметься на дев'ятнадцятьох підряд Відкритих чемпіонатах США і полишить теніс після турніру 1989 року.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Біллі Джин Кінг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Біллі Джин Кінг (Чемпіонка)
 Розмарі Касалс (фіналістка)
 Вірджинія Вейд (знялась до початку турніру)
 Керрі Мелвілл (півфіналістка)
 Франсуаза Дюрр (3 коло)
 Джуді Тегарт-Далтон (чвертьфіналістка)
 Ненсі Річі (3 коло)
 Джулі Гелдман (3 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1971 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1971 у жіночому тенісі
1971 в американському спорті